Oustalet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Émile Oustalet
 Emile Oustalet